Гексаброморенит калия — неорганическое соединение, комплексная соль, бромиды металлов калия и рения с формулой K[ReBr],
тёмно-красные кристаллы,
гидролизуется в водных растворах.

Получение 
 Сплавление рения с бромидом калия в токе паров брома:

 Действие бромистоводородной кислоты на смесь бромида калия с оксидом рения(VI):

 Восстановление перрената калия иодидом калия в концентрированной бромистоводородной кислоты:

Физические свойства 
Гексаброморенит калия образует тёмно-красные кристаллы.

Химические свойства 
 Гидролизуется в нейтральных растворах:

Литература 
 

Комплексные бромиды
Соли калия
Комплексные соединения рения